Nowomykolajiwka (ukrainisch , russische Entsprechung meist Nowonikolajewka []) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Nowomykolajiwka (Krasnoperekopsk), Dorf im Rajon Krasnoperekopsk
Nowomykolajiwka (Lenine), Dorf im Rajon Lenine
Nowomykolajiwka (Simferopol), Dorf im Rajon Simferopol

Oblast Charkiw:
Nowomykolajiwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Nowomykolajiwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
Nowomykolajiwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk

Oblast Cherson:
Nowomykolajiwka (Henitschesk, Iwaniwka), Dorf im Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Iwaniwka
Nowomykolajiwka (Henitschesk, Nowotrojizke), Dorf im Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Nowotrojizke
Nowomykolajiwka (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk
Nowomykolajiwka (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw

Oblast Chmelnyzkyj:
Nowomykolajiwka (Letytschiw), Dorf im Rajon Letytschiw

Oblast Cherkassy:
Nowomykolajiwka (Drabiw), Dorf im Rajon Drabiw

Oblast Dnipropetrowsk:
Nowomykolajiwka (Werchnjodniprowsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Werchnjodniprowsk
Nowomykolajiwka (Dnipro), Dorf im Rajon Dnipro
Nowomykolajiwka (Pokrowske), Dorf im Rajon Pokrowske
Nowomykolajiwka (Synelnykowe), Dorf im Rajon Synelnykowe
Nowomykolajiwka (Tomakiwka), Dorf im Rajon Tomakiwka

Oblast Donezk:
Nowomykolajiwka (Kramatorsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Kramatorsk
Nowomykolajiwka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk
Nowomykolajiwka (Schachtarsk), Dorf im Rajon Schachtarsk
Nowomykolajiwka (Kramatorsk, Tscherkaske), Dorf im Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Tscherkaske
Nowomykolajiwka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha
Nowomykolajiwka (Kalmiuske), Siedlung im Rajon Kalmiuske

Oblast Kirowohrad:
Nowomykolajiwka (Bobrynez), Dorf im Rajon Bobrynez
Nowomykolajiwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf im Rajon Dobrowelytschkiwka
Nowomykolajiwka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska
Nowomykolajiwka (Nowhorodka), Dorf im Rajon Nowhorodka
Nowomykolajiwka (Nowoarchanhelsk), Dorf im Rajon Nowoarchanhelsk
Nowomykolajiwka (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka

Oblast Mykolajiw:
Nowomykolajiwka (Jelanez), Dorf im Rajon Jelanez
Nowomykolajiwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka
Nowomykolajiwka (Nowa Odessa), Dorf im Rajon Nowa Odessa
Nowomykolajiwka (Witowka), Dorf im Rajon Witowka
Nowomykolajiwka (Wesselynowe), Dorf im Rajon Wesselynowe

Oblast Odessa:
Nowomykolajiwka (Sachariwka), Dorf im Rajon Sachariwka
Nowomykolajiwka (Kilija), Dorf im Rajon Kilija
Nowomykolajiwka (Lyman), Dorf im Rajon Lyman

Oblast Saporischschja:
 Nowomykolajiwka, Siedlung städtischen Typs im Rajon Nowomykolajiwka
Nowomykolajiwka (Polohy, Huljajpole), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Huljajpole
Nowomykolajiwka (Melitopol, Semeniwka), Dorf im Rajon Melitopol, Landgemeinde Semeniwka
Nowomykolajiwka (Melitopol, Nowowassyliwka), Dorf im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Nowowassyliwka
Nowomykolajiwka (Melitopol, Plodorodne), Dorf im Rajon Melitopol, Landgemeinde Plodorodne
Nowomykolajiwka (Polohy, Molotschansk), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Molotschansk

Oblast Sumy:
Nowomykolajiwka (Sumy), Dorf im Rajon Sumy

Siehe auch:
 Rajon Nowomykolajiwka
 Mykolajiwka
 Mykolajiw